Florentyna (latein. die Blühende) steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Florentina
 eine polnische Woiwodschaft, siehe Florentyna (Woiwodschaft)

Florentýna steht für:
 Marek Bydžovský z Florentýna (1540–1612), tschechischer Historiker, Astronom, Mathematiker und Gelehrter und Humanist

Siehe auch:
 Florentina (Begriffsklärung)
 Florentyn